Лим Чан-Юр, другой вариант — Лим Чан Юр (13 сентября 1903 года, Корея — 21 августа 2000 года) — звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1954).

Биография 
Родился в 1903 году в крестьянской семье в Корее. В раннем возрасте осиротел. Позднее вместе с родственниками эмигрировал в Приморскую область Российской империи. В 1922 году окончил семилетнюю корейскую школу. С 1924 года занимался батрачеством у зажиточных крестьян в Ольгинском уезде. С 1927 года — работник рыболовецкого промысла, с 1932 года трудился маслобойщиком на маслозаводе в Будённовском районе. В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. С 1938 года — грузчик Наманганского отделения Заготзерна Фергансской области. С 1940 года трудился рядовым колхозником, звеньевым полеводческого звена в колхозе имени газеты «Правда» Верхне-Чирчикского района.

За выдающиеся трудовые достижения в 1952 году награждён Орденом Ленина (1953).

В 1953 году звено Лим Чан-Юра получило в среднем с каждого гектара по 120,4 центнеров зеленцового стебля джута на участке площадью 15,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1954 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Трудился в колхозе имени газеты «Правда» до выхода на пенсию. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в августе 2000 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени газеты «Правда».

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1953, 1954)
 Орден Трудового Красного Знамени (1951)
 Бронзовая медаль ВДНХ

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Лим Чан Юр

Герои Социалистического Труда колхоза «Правда» Верхне-Чирчикского района